Чимина може да се отнася за:

 Чимина (), градче в Италия, административен регион и остров Сицилия, провинция Месина
 Чимина (), село в Италия, административен регион Калабрия, провинция Реджо Калабрия